

Исторические события 
 Фермопильское сражение — сражение в сентябре 480 г. до н. э. в ходе греко-персидской войны, где героически погиб отряд из 300 спартанских гоплитов.
 300 гиппеев — элитный отряд гоплитов в Спарте.

Фильмы 
 «300 спартанцев» — американский художественный фильм 1962 года, режиссёр Рудольф Матэ.
 «300 спартанцев» — американский художественный фильм 2006 года, режиссёр Зак Снайдер.
 «300 спартанцев: Расцвет империи» — американский художественный фильм 2014 года, режиссёр Ноам Мурро.

См. также 
 «300: March to Glory» — видеоигра для PSP в жанре Action, выпущенная в 2007 году и основанная на комиксах Фрэнка Миллера и фильме 300 спартанцев.

Примечания